Downend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Downend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Downend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire